Боратинська сільська рада — Волинська область, Луцький район
 Боратинська сільська рада — Рівненська область, Радивилівський район